Kontrakt kan syfta på:

 Kontrakt (kyrkoverksamhet) – en kyrklig samverkansenhet
 Kontrakt – ett skriftligt avtal, se avtal
 Kontrakt (API) – en kvasiformell beskrivning på hur, och vilka villkor som ska vara uppfyllda, för att ett API eller en API-funktion ska anropas
 Kontrakt (psykoterapi) – de överenskommelser terapeut och patient gör med varandra under bedömningssamtalen innan terapin påbörjas